Il doppio  del Tunis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jeff Coetzee e Kristof Vliegen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jerzy Janowicz e Jürgen Zopp hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler 7–6(7–1), 6–3.

Teste di serie

  Adrián Menéndez Maceiras /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Finali)

  Roberto Bautista-Agut /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Stéphane Robert /  Laurent Rochette (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tunis Open 2012